L'expression « cheval blanc », avec ou sans trait d'union ou majuscule, peut désigner :

Zoologie 
 la couleur de robe blanche chez le cheval, fréquemment confondue avec le gris (races Camargue et Lipizzan) ;
 la race chevaline crème ;
 le cheval blanc dans la culture, un animal au centre d'un grand nombre de mythes et de traditions ;
 le cheval blanc de Foncine et le cheval blanc de Chisséria, deux chevaux légendaires dans le Jura.

Géographie 

 La montagne du Cheval Blanc, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Le Cheval Blanc, un sommet entre la Haute-Savoie et le canton du Valais ;
 Cheval-Blanc, une commune française de Vaucluse en Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Le château Cheval Blanc, un domaine viticole situé à Saint-Émilion en Gironde ;
 Le Cheval-Blanc, un sommet dans la vallée de la Maurienne en Savoie, entre Orelle et Modane ;
 Le temple du Cheval blanc, un monastère chinois ;
 Des géoglyphes : le Cheval blanc de Kilburn et le Cheval blanc d'Uffington ;

Arts 

 Le Cheval blanc, tableau de Paul Gauguin (1898) ;
 Le Cheval blanc, tableau de Kasimir Malevitch (1930-1931) ;
 Le Cheval-Blanc, roman de Georges Simenon (1938) ;
 Le Cheval blanc, roman français d’Elsa Triolet ;
 L'Auberge du Cheval-Blanc (Im weißen Rößl), opérette allemande de Ralph Benatzky créée en 1930.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 Crin-Blanc, cheval de roman.
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse (Bible)